Президентская библиотека-музей Герберта Гувера — президентская библиотека и музей Герберта Гувера являются президентской библиотекой и местом захоронения Герберта Кларка Гувера, 31-го президента США (1929–1933 гг.), расположенного на территории  в Уэст-Бранч, штат Айова. Библиотека является одной из тринадцати президентских библиотек, находящихся в ведении Национального управления архивов и документации.

История 
В 1954 году группа друзей Гувера учредила Фонд места рождения Герберта Гувера, чтобы собрать деньги для сохранения его места рождения и территории вокруг него, а также для планирования улучшения места. Одна из их идей состояла в том, чтобы построить небольшой музей, и с разрешения Гувера работа началась в конце 1950-х годов. Архитектурная фирма  из Нью-Йорка разработала планы создания оригинального здания, скромного известнякового сооружения площадью чуть более 4000 квадратных футов. Пока музей в Западном филиале ещё находился в процессе строительства, Гувер решил расширить его и сделать его своей Президентской библиотекой.

Библиотека и музей были официально посвящены и открыты для публики 10 августа 1962 года, к 88-летию Гувера. Гувер и бывший президент Гарри С. Трумэн присутствовали на посвящении.

Первоначальное здание библиотеки и музея несколько раз расширялось, при этом основные дополнения были завершены в 1964, 1971, 1974 и 1992 годах. Архитекторами проектов расширения 1964, 1971 и 1974 годов были  и Wagner Associates.

8 августа 1992 года бывший президент Рональд Рейган вновь посвятил библиотеку и музей. Повторное освидетельствование было результатом проекта реконструкции, который расширил библиотеку до 4 382,1 м2. Расширение на $6,5 млн стало государственно-частным партнёрством: Вашингтон выделил $5 млн на кирпичи и строительный раствор, дополнив $1,5 млн, привлечённых Ассоциацией президентских библиотек имени Герберта Гувера для новых экспонатов. Архитектором расширения 1992 года стала .

Имея почти 300 коллекций, Библиотека является важным центром изучения консервативной мысли, экономики сельского хозяйства, помощи голодающим, коммерческой авиации, политической журналистики, эффективности и реорганизации правительства, изоляционизма и внешней политики США. В дополнение к документам Герберта Гувера, в состав рукописей входят документы таких личностей, как: , , , , ,  и Лора Инглз-Уайлдер и другие.

Библиотека-музей расположена на территории , где находятся место рождения Гувера, реконструкция кузнечного магазина отца Гувера, однокомнатный школьный дом,  квакеров и — на холме с видом на Библиотеку и Исторический музей — могилы Герберта и Лу Генри Гувер.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Президентская библиотека-музей Герберта Гувера 
 Жизненный портрет Герберта Гувера  от C-SPAN: , трансляция из Президентской библиотеки-музея Герберта Гувера и Национального исторического места Герберта Гувера, 4 октября 1999 г.
 Открытие и посвящение библиотеки, 1962, , длительностью в 1 час 26 минут.

Герберт Гувер
Достопримечательности штата Айова
Библиотеки, построенные в 1971 году
Библиотеки США
Президентские музеи США
Биографические музеи Айовы
Гробницы президентов США
Гувера
Гувера